Nuclear Family (englisch: Kernfamilie) steht für:
 Nuclear Family (2012), US-amerikanischer Fernsehfilm von Kyle Rankin (2012)
 Nuclear Family (2021), amerikanisch-singapurischer Dokumentarfilm von Erin Wilkerson und Travis Wilkerson (2021)
 Nuclear Family (Comics), Superheldenfamilie der DC Comics